Svetovno prvenstvo v biatlonu 2015 je dvainpetdeseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 5. in 15. marcem 2015 v mestu Kontiolahti na Finskem, v petih disciplinah za moške in ženske ter mešani štafeti.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Mešano

Medalje

Medalje po državah

Medalje po biatloncih

Sklici in opombe

Zunanje povezave

IBU  

2015
2015 v športu
Športne prireditve na Finskem
Kontiolahti